Kouris kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Koúris, dammbyggnad, Eparchía Lemesoú, 
 Kouris (vattendrag i Cypern), Eparchía Páfou, 

Robotskapade Cypernförgreningar